Lill-Grundsjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Lill-Grundsjön, Medelpad, sjö i Ånge kommun,  (20,3 ha)
Lill-Grundsjön (Anundsjö socken, Ångermanland), sjö i Örnsköldsviks kommun,  (13,9 ha)
Lill-Grundsjön (Ramsele socken, Ångermanland), sjö i Sollefteå kommun,  (41,4 ha)
Lill-Grundsjön (Trehörningsjö socken, Ångermanland), sjö i Örnsköldsviks kommun,  (51,9 ha)
Lill-Grundsjön, Lappland, sjö i Vilhelmina kommun,  (35,2 ha)

Se även
Grundsjön

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn